Borcholt ist der Name eines norddeutschen Patriziergeschlechtes mit folgenden bekannten Vertretern:

 Caspar Borcholt († 1599),  erzbischöflich bremischer, bischöflich hildesheimischer und fürstlich lüneburgischer Rat
 Georg Borcholt († 1600),  Bürgermeister von Lüneburg (1578–1594) 
 Heinrich Borcholt (1531–1585),  Kanzler von Verden
 Johannes Borcholt (1535–1593),  deutscher Rechtswissenschaftler
 Statius Borcholt (1569–1617),  Sohn des Johannes, Jurist und Kanzler im Dienste des Herzogs Friedrich Ulrich zu Braunschweig